Plaats in Indonesië
 Sumberdadi (Bakung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sumberdadi (Mantup), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sumberdadi (Sumbergempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sumberdadi (Trenggalek), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java